Olaru este un nume de familie și se poate referi la:

Costică Olaru (n. 1960), canoist român
Dan Olaru (n. 1996), arcaș moldovean
 Darius Olaru (n. 1998), fotbalist român
 Ioana Raluca Olaru (n. 1989), jucătoare română de tenis 
Maria Olaru (n. 1982), gimnastă română
 Maria-Eugenia Olaru (n. 1957), poetă și prozatoare română
Nicolae Olaru (n. 1958), politician moldovean
Nuța Olaru (n. 1970), atletă română
 Paisie Olaru (1897-1990), duhovnic ortodox român
 Stejărel Olaru (n. 1973), istoric și politolog român
 Tudor Olaru (n. 1948), inginer, manager și fost deputat din Republica Moldova

Nume de familie românești